Le shari est une technique qui vise à mettre en valeur la forme du tronc d'un bonsai en l'écorçant partiellement.
 Le shari est un riz vinaigré, ou simplement le riz cuit pour les sushis. Anciennement, ce mot en sanskrit à l'origine signifie « restes de Shakyamuni ». C'est un mot technique de la gastronomie japonaise, notamment dans la restauration des sushis.

Localité 
 Shari est un bourg du district de Shari à Hokkaidō au Japon.

Hydronyme 
 La rivière Shari, anciennement écrit « Chari », est un affluent de la rivière Ituri, qui passe à proximité de la ville de Bunia et donc un sous-affluent du fleuve Congo.